Kara, anyakönyvezhető magyar keresztnév
 Kara, dél-koreai lányegyüttes
 Kara-tenger, a Jeges-tenger egyik peremtengere
 Kara folyó, Oroszország egyik folyója
 Kara tó, Bolívia egyik tava
 Kara, település Togóban

Kapcsolódó szócikkek 
 Kára, falu Somogy megyében